Ny Taipei (kinesisk 新北市|pinyin Xīnběi Shì|poj=Sin-pak-chhī) er den folkerigeste by i Taiwan og omfatter et areal på 2053 km² rundt om Taiwans hovedstad Taipei. Storbyen udgør en selvstændig provins i Taiwan og havde ved folketællingen i 2010 3.893.740 indbyggere.
Ny Taipei indbefatter en stor del af øen Taiwans nordkyst og omslutter Taipei Basinnet. Ny Taipei er afgrænset af Taipei, som den omslutter, Keelung mod nordøst, Yilan amt mod sydøst, og Taoyuan amt mod sydvest. Dannelsen af Ny Taipei har gjort byen til verdens folkerigeste forstad (hvis man ikke medtager byer i Kina, hvis definition af byer ikke følger internationale normer), hvorved den overhalede Yokohama i Japan, der tidligere var den største.

Navn 
Ny Taipei havde hidtil været administreret som Taipei amt (kinesisk 臺北縣 eller 台北縣) Táiběixiàn), indtil dets reorganisation som et særligt byområde 25. december 2010.

Oprindelig var officielle vestlige version af byens navn Xinbei by, som er pinyin oversættelsen af det kinesiske bynavn. Men den nye borgermester Eric Chu anmodede om navnet New Taipei City som den officielle engelske gengivelse. Ny Taipei er navngivet fra "新臺北", hvor ny er den bogstavelige oversættelse af "新" og Taipei er transkriptionen af "臺北". Efter modtagelsen af borgmesterens anmodning accepterede Indenrisministeriet navnet New Taipei City 31. december 31, 2010.
De fleste vestlige sprog gengiver derfor navnet som Ny Taipei på deres eget sprog.

Demografi 
Over 80% af Ny Taipeis beboere bor i de 10 distrikter, der tidligere lå i amterne rundt om Taipei. Det drejer sig om Banqiao, Luzhou, Sanchong, Shulin, Tucheng, Xizhi, Xindian, Xinzhuang, Yonghe og Zhonghe.

Referencer 

Byer i Taiwan